

Caratteristiche tecniche
È un mediano.

Carriera
Cresciuto nelle giovanili del , ha esordito in prima squadra l'8 ottobre 2011 in occasione del match perso 2-0 contro il .

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
HJK: 2022

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni